Els proseriats (Proseriata) constitueixen una ordre de platihelmints de vida lliure que habiten a l'aigua dolça i salada, tot i que majoritàriament són marins. Mesuren com a molt uns pocs mil·límetres. Són coneguts per la seva capacitat de regeneració, característica que comparteixen amb altres planàries. S'han descrit més de 400 espècies de proseriats, totes hermafrodites.

Taxonomia 
El grup dels proseriats es divideix en dos grups segons presentin estatocist (Lithophora) o no en presentin (Unguiphora):

 Lithophora Steinbock, 1925
Archimonocelidae Meixner, 1938
Coelogynoporidae Karling, 1966
Meidiamidae Schockaert, Curini-Galletti, De Ridder, Volonterio, & Artois, 2009
Monocelididae Hofsten, 1907
Monotoplanidae Ax, 1958
Otomesostomatidae Hofsten, 1907
Otoplanidae Hallez, 1892
 Família indeterminada
Japanoplana Ax, 1994
 Unguiphora Sopott-Ehlers, 1985
Nematoplanidae Meixner, 1938
Polystyliphoridae Ax, 1958
 Família indeterminada
Alloeostyliphora Curini-Galletti, Oggiano, & Casu 2001

Filogènia 
Posició filogenètica dels proseriats respecte altres grups de platihelmints segons el treball de Laumer i col·laboradors publicat l'any 2015:

Referències 

 Meixner, 1938 : Turbellaria (Strudelwuermer). I. Turbellaria (Strudelwuermer). 1: Allgemeiner Teil. Die Tierwelt der Nord und Ostsee 33 IVb pp. 1-146.
 Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de dades